Balta – niezamieszkana wyspa w archipelagu Szetlandów w Szkocji
 Balta – gmina wiejska w okręgu Mehedinţi w Rumunii
 Balta – wieś w Rumunii, w okręgu Mehedinți, w gminie Balta
 Balta Doamnei – gmina w okręgu Prahova w Rumunii
 Balta – lewy dopływ Bystrzycy w Rumunii

Miejscowości w USA:
 Balta – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Balta (ang. Balta Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce

Osoby:
 José Balta – 19. prezydent Peru
 Ksenija Balta – estońska lekkoatletka

 Balta – sztuczny język opracowany w 1893 przez Emila Dormoya, odmiana volapüku

Zobacz też: Balta Albă